Азиатские игры 2010 года, также известные, как XVI Азиада, — мультиспортивное соревнование, проводившееся 12—27 ноября 2010 года в китайском городе Гуанчжоу. Это были вторые летние Азиатские игры, проводившиеся в Китае после Азиады в Пекине 1990 года. Спортсмены на играх соревновались в 476 дисциплинах в 42 видах спорта, что делает данные Азиатские игры самыми крупными в своём роде. Кроме того это последняя Азиада, в которой проводились соревнования по такому большому количеству дисциплин, так как Олимпийский совет Азии принял новые правила для будущих соревнований, начиная с игр 2014 года. Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмед аль-Фахад аль-Ахмед ас-Сабах назвал Игры «выдающимися» и «одними из лучших за всю историю».

Гуанчжоу получил право на проведение Игр 1 июля 2004 года, как единственный город, подавший заявку. Это произошло после того, как свои заявки сняли Амман, Куала-Лумпур и Сеул. Ряд соревнований проводились в трёх соседних с Гуанчжоу городах — Дунгуане, Фошане и Шаньвэе.

Церемонии открытия и закрытия Игр проводились на реке Чжуцзян на острове Хайсиньша, что стало первым случаем в истории Игр, когда церемония открытия проводилась вне стадиона. В итоговом медальном зачёте первое место занял Китай, второе — Республика Корея, третье — Япония. Китай с 199 золотыми медалями установил новый рекорд игр. На Играх было установлено три мировых и 103 азиатских рекорда. Самым ценным игроком игр был назван китайский бадминтонист Линь Дань .

Организация

Заявка 
1 июля 2004 года Гуанчжоу получил право на проведение Игр, данное решение было объявлено в столице Катара — Дохе. Это решение было приняло после того, как ряд городов сняли свои заявки по различным причинам. Сеул снял кандидатуру из-за небольшого промежутка времени между 2002 и 2010 годами, так как Южная Корея в 2002 году принимала Азиатские игры в Пусане. Куала-Лумпур был вынужден снять заявку, после того, как она не была поддержана правительством Малайзии в связи с высокой стоимостью проведения Игр, после чего Гуанчжоу стал единственным кандидатом на проведение Азиады.

Символика 
Официальная эмблема Азиатских игр 2010 года была презентована 26 ноября 2006 года в мемориальном зале Сунь Ятсена. Она представляет собой стилизованное изображение статуи пяти коз (五羊雕像) и движущегося грузовика. Коза в китайской традиции приносит людям удачу, кроме того Гуанчжоу известен, как «город коз». Исполнение эмблемы в оранжевом и жёлтом цветах также придают ей сходство с Олимпийским огнём.

В качестве талисманов Азиады были использованы пять козлов, которые были презентованы 28 апреля 2008 года. Талисманы (четыре маленьких козла и один большего размера) были названы А Цян (祥), А Хэ (和), А Жу (如), А И (意) и Лэ Янъян (樂洋洋). Если прочесть имена вместе, то с китайского языка они в совокупности переводятся, как «гармония, благословение, успех и счастье» (祥和如意樂洋洋).

30 сентября 2010 года был объявлен официальный гимн Азиатских игр, которым стала песня «Reunion» (на китайском языке «Chongfeng» [重逢]), автором музыки которой был композитор У Лицюнь, автором слов — Сюй Жункай, английская версия была написана американским врачом китайского происхождения Янг Чжэньнином и его женой Вэн Фань. Песню исполнили Сунь Нань и Бэлла Яо. Сунь Нань затем исполнил эту песню с Мао Аминь для видеоклипа.

Транспорт 

В период подготовки к Играм общественная инфраструктура была заметно улучшена. Для того, чтобы справиться с больши́м потоком пассажиров был улучшен международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь. 26 декабря 2009 года была открыта скоростная железная дорога Ухань—Гуанчжоу, сократившая вдвое скорость перемещения между данными пунктами назначения.

Для того, чтобы уменьшить количество пробок на дорогах, а также загрязнение воздуха автомобильным транспортом, правительство приняло меры, чтобы уменьшить количество машин на 40 % и предоставило тысячу автобусов на время Игр и Параигр. Правительство также предоставило бесплатный проезд в общественном транспорте в месяц Игр, однако отменило это решение за неделю до Игр из-за повышенного спроса жителей. Вместо этого правительство предоставило каждому домашнему хозяйству по 150 юаней на транспортные расходы.

Эстафета огня 

В итоговый шорт-лист в сентябре 2009 года были выбраны два дизайна факелов для эстафеты Азиады. Факел под названием «Прилив»(潮流, также «Морская волна») был выбран организаторами в качества факела Игр, опередив дизайн «Подвиг».

Календарь

Страны-участницы 
На Играх приняли участие все 45 стран, являющихся членами Олимпийского совета Азии. Все национальные олимпийские комитеты должны были предоставить свои заявки до 30 сентября 2010 года, однако после окончания данного срока организаторы дали возможность для дополнительных заявок, а также замен в случае травм спортсменов. В итоге согласно последним регистрационным данным на Играх было заявлено 9 704 спортсмена (на 184 спортсмена больше, чем на играх 2006 года в Дохе) и 4 750 официальных лиц команд. Согласно официальному сайту Игр, кувейтские спортсмены участвовали в Играх под Олимпийским флагом, так как Олимпийский комитет Кувейта был дисквалифицирован в январе 2010 года за вмешательство властей в дела спортивных организаций.

Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Афганистан (66)
  Бангладеш (150)
  Бахрейн (82)
  Бруней (9)
  Бутан (11)
  Восточный Тимор (23)
  Вьетнам (260)
  Гонконг (401)
  Индия (626)
  Индонезия (216)
  Иордания (86)
  Ирак (42)
  Иран (362)
  Йемен (32)
  Казахстан (365)

  Камбоджа (22)
  Катар (250)
  Киргизия (135)
  Китай (960)
  КНДР (188)
  Кувейт (184)
  Лаос (53)
  Ливан (49)
  Макао (168)
  Малайзия (325)
  Мальдивы (82)
  Монголия (219)
  Мьянма (69)
  Непал (140)
  ОАЭ (84)

  Оман (52)
  Пакистан (169)
  Государство Палестина (41)
  Саудовская Аравия (164)
  Сингапур (240)
  Сирия (44)
  Таджикистан (67)
  Таиланд (593)
  Тайвань (399)
  Туркмения (111)
  Узбекистан (220)
  Филиппины (188)
  Шри-Ланка (104)
  Республика Корея (788)
  Япония (726)

Медальный зачёт 
В общекомандном медальном зачёте первое место в восьмой раз подряд заняла сборная Китая, которая также установила рекорд по количеству золотых медалей (199 медалей), завоёванных на одних Играх. Предыдущий рекорд составлял 183 золотых медалей, выигранных Китаем на азиатских играх в Пекине в 1990 году. Команды Макао и Бангладеш впервые завоевали золотые медали на Азиатских играх. 35 стран завоевали хотя бы одну медаль Игр, при этом 27 стран завоевали хотя бы одну золотую медаль.

Примечания 

Летние Азиатские игры 2010